Sten kan syfta på olika saker:

 Sten –  en partikel av en bergart i olika storlekar
 Sten (namn) – ett fornnordiskt mansnamn
 Stenmeteorit – mafiska bergarter
 Stenriket – ett förlegat vetenskapligt begrepp
 Stengods – en keramisk term
 Ädelsten – en sten som lämpar sig som smycke eller prydnadsföremål
 Halvädelsten – en äldre term för mineral, bergarter och andra stenar med ett dekorativt värde
 Gallsten – en samling av kolesterol, kalk och bilirubin i gallblåsan och gallvägarna
 Njursten – en sjukdom
 Sten (Go) – en spelpjäs i brädspelet Go
 Sten (kulsprutepistol) – en brittisk kulsprutepistol
 Sten, sax, påse – en handlek

Sammansättningar
 Byggnadssten
 Curlingsten
 Gatsten
 Gravsten
 Kantsten
 Konststen
 Kullersten
 Minnessten
 Monolit
 Månsten
 Natursten
 Runsten
 Stengöt
Stenór

Se även
 Stone (massenhet) – ett viktmått som ingår i de brittiska måttsystemet
 Mineral
 Bergart